Kürkçü („Kürschner“) ist der Name mehrerer Dörfer in der Türkei:
 Kürkçü (Kangal), Dorf im Landkreis Kangal der Provinz Sivas
 Kürkçü (Alaca), Dorf im Landkreis Alaca der Provinz Çorum
 Kürkçü (Gürün) oder Kürkçüyurt, Dorf im Landkreis Gürün der Provinz Sivas
 Kürkçü (Selendi), Dorf im Landkreis Selendi der Provinz Manisa
 Kürkçü (Sarıkaya), Dorf im Landkreis Sarıkaya der Provinz Yozgat
 Kürkçü (Bor), Dorf im Landkreis Bor der Provinz Niğde

Kürkçü ist der Nachname von:
 Ertuğrul Kürkçü, ehemaliger Protagonist der türkischen Linken und heutiger Abgeordneter